

Liedjes 
 My heart (Ronnie Milsap) (1980), een lied van Ronnie Milsap
 My heart (Neil Young) (1994), een lied van Neil Young
 My heart (Intro) (2010), een lied van Christina Aguilera
Zie ook
 My Heart Can't Take It No More (1962), een lied van The Supremes
 My Heart Will Go On (1997), themanummer van de film Titanic

Muziekalbums 
 My heart (Donell Jones) (1996), een album van Donell Jones
 My heart (Lorrie Morgan) (1999), een album van Lorrie Morgan
 My heart (Sissel) (2003), een album van Sissel Kyrkjebø
 My heart (Doris Day) (2011), een album van Doris Day
Zie ook
 My heart and soul (1994), een album van Piet Veerman

Films 
 My Heart Belongs to Daddy (1942), een Amerikaanse filmkomedie van Robert Siodmak

Zie ook 
 My Foolish Heart (doorverwijspagina)